Stražar je oseba, ki nekaj straži, predvsem v vojaškem kontekstu (izven njega tudi varnostnik). Beseda lahko pomeni tudi:

 stražar, član katoliškega akademskega kluba Straža

Priimek 

 Alojz Stražar (*1944), režiser, kulturni delavec
 Anton Stražar (1895–1959), ljudski pisatelj
 Borut Stražar (*1940), literarni zgodovinar in kritik
Danni Stražar, prevajalka iz Švedščine
Eva Stražar, igralka
 Luka Stražar (*1988), alpinist
 Stane Stražar (1929–1998), elektrotehnik, kronist in društveni delavec

Glej tudi
 priimek Stražišar

Glej tudi 
 Straža (razločitev)